Eleonora av Aragonien, född 1358, död 1382, var 1379–1382 drottning av Kastilien, gift 1375 med kung Johan I av Kastilien.

Biografi 
Eleonora var dotter till Peter IV av Aragonien och Eleonora av Sicilien.

Eleonora förlovades 1362 med Kastiliens tronföljare Alfonso, son till Peter I av Kastilien. När kung Peter år 1369 avsattes av sin halvbror Henrik II, ogiltigförklarades dock trolovningen. I stället trolovades hon med Henrik II:s tronarvinge Johan. Äktenskapet arrangerades som ett fredstraktat mellan Aragonien och Kastilien. Vigseln ägde rum den 18 juni 1375. 

I maj 1379 efterträdde maken hennes far som monark och Eleonora blev drottning. Hon ska ha övertalat sin make att låta sig krönas, vilket inte var en självklarhet i Kastilien, och är det enda exemplet på att hon utövade inflytande. Hon kröntes själv vid hans sida. Det finns inget som tyder på att hon spelade någon politisk roll. 

Eleonora avled i barnsäng bara tre år efter att hon blev drottning. Hennes yngsta son Ferdinand I av Aragonien gjorde 1412 anspråk på Aragoniens tron genom henne, sedan hennes två bröder dött barnlösa.

Referenser

Noter

Webbkällor 
 

Kastiliens drottningar
Födda 1358
Avlidna 1382
Kvinnor
Personer i Spanien under 1300-talet